Dessewffy ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander III. Dessewffy (1834–1907), ungarischer Geistlicher, Bischof des Bistums Csanád
 Arisztid Dessewffy (1802–1849), General in der ungarischen Armee
 Aurél Dessewffy (1846–1928), ungarischer Politiker, Präsident des Magnatenhauses und Landesrichter
 József Dessewffy (1771–1843), ungarischer Jurist, Politiker und Schriftsteller